

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Dargomyśl – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Radowo Małe
 Dargomyśl – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Dębno